

Geografische plaats
 Hell (Nederland), is een buurtschap in de gemeente Putten (Gelderland).
 Hell (Noorwegen), is een gemeente in Stjørdal in de buurt van Trondheim.
 Hell (Arizona), is een plaats in Arizona in de VS.
 Hell (Californië), is een plaats in Californië in de VS.
 Hell (Michigan), is een plaats in Michigan in de VS.
 Hell-Bourg, is een plaats op La Réunion, gemeente Salazie
 Hell-Ville, ook Andoany genoemd, is een plaats op Madagascar
 Hell Gate, gedeelte van de East river te New York.
 Hell (krater), een krater op de maan genoemd naar Richard Hell.
 Hell (Kaaiman), is een plaats op de kaaimaneilanden.

Personen
 Maximilian Hell, (1720 - 1792), Hongaars astronoom
 Anne Chrétien Louis de Hell, (1783-1864), Frans admiraal en gouverneur van La Réunion
 Johan van Hell, (1889 - 1952), Nederlands kunstenaar
 Rudolf Hell, (1901 - 2002), Duits uitvinder
 Richard Hell, (1949), Amerikaans muzikant
 Stefan Hell, (1962), Duits onderzoeker, Nobelprijswinnaar
 Carl Magnus von Hell, Duits chemicus

Andere
 Helles (ook Hell, of helles Bier), biersoort in Duitsland en Oostenrijk
 Hell-halogenering, chemische reactie ontdekt door Carl Magnus von Hell
 Hell (band), Engelse heavy metalband sinds 1982 uit Derbyshire
 DJ Hell, een Duitse techno/house-dj